Kevin Skinner (ur. 1974) – amerykański piosenkarz country
 Kevin Skinner (1927–2014) – nowozelandzki rugbysta, reprezentant kraju